Nero har flere betydninger:
 Nero − romersk kejser 54-68
 Nero-befalingen − en ordre udsendt af Adolf Hitler den 19. marts 1945
 Nero Wolfe − en fiktiv detektiv skabt af Rex Stout
 Nero AG − et tysk softwarefirma
 Nerobergbahn − en kabelbane i Wiesbaden, Tyskland
 Neroport − en kontorejendom i Ørestad
 Nero (album) − et Vega-album fra 2013
 Nero (band) − et britisk band
 Nero (computerspil) − et computerspil fra 2003
 Nero (film fra 1909) − en italiensk stumfilm fra 1909